Штатслига 1958/1959 () — 48-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 23 августа 1958 года и закончился 21 июня 1959 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1958/1959 на rsssf.com 
 Сезон 1958/1959 на сайте austriasoccer.at 

1958/1959
Спорт в Австрии в 1958 году
Спорт в Австрии в 1959 году
Австрия
Австрия